2 miejscowości w Polsce: 
 Białęgi – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina 
 Białęgi – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna